Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 
 
 

243e régiment d'artillerie
243e régiment d'infanterie

Homonymie d'unités militaires